Rywalizacja mężczyzn w gigancie równoległym podczas mistrzostw świata w Utah została rozegrana na trasie o nazwie Picabo’s. Kwalifikacje rozegrano 4 lutego 2019 roku o 9:00, z kolei biegi finałowe tego samego dnia o 21:15. Złoty medal wywalczył reprezentant Rosji Dmitrij Łoginow, który w dużym finale pokonał Tima Mastnaka ze Słowenii. W małym finale triumfował Niemiec Stefan Baumeister, zdobywając tym samym brązowy medal.

Kwalifikacje

Finały 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2019